Lucy Gordon (1980–2009) angol színésznő, fotómodell
 Lucy Gordon Christine Sparks, 20. századi angol írónő álneve